

Rivière belge
 Le Rupel est une rivière de Belgique et un affluent de l'Escaut situé en Flandre dans la province d'Anvers.
  est une série télévisée en néerlandais diffusée sur la chaînee flamande vtm et sur la chaîne néerlandaise AVRO.
 Le Koninklijke Rupel Boom Football Club est un club belge de football basé à Boom. 
 Rupelmonde (mot néerlandais signifiant embouchure du Rupel) est une ancienne commune (aujourd'hui intégrée à la commune de Kruibeke), située au confluent du Rupel et de l'Escaut.
 Le rupélien (aussi appelé stampien) est la première des deux subdivisions de l'époque de l'Oligocène. Il doit son nom au Rupel.
 Rupel (bateau),  un bateau (1992-1996) des Pays-Bas.

Patronyme
Rupel est également un patronyme slovène :

 Anja Rupel, chanteuse slovène.
 Dimitrij Rupel, personnalité politique slovène.

Divers
 Le Fort Rupel (ou Fort Roupel) est un ouvrage militaire défendant les gorges homonymes, situé près de la ville de Sidirókastro, au Nord de la Grèce.

Homonymie de patronyme